Косте́льцевский сельсовет — муниципальное образование в составе Курчатовкого района Курской области. Административный центр — село Костельцево.

История 
Статус и границы сельсовета установлены Законом Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области».

Законом Курской области от 26 апреля 2010 года № 26-ЗКО в состав сельсовета включены населённые пункты упразднённых Афанасьевского и Николаевского сельсоветов.

Население

Состав сельсовета 
На территории поселения находятся 26 населённых пунктов — 3 села, 1 посёлок, 21 деревня и 1 хутор.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования

Муниципальные образования Курчатовского района Курской области
Сельские поселения Курской области